Дре́ссель () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Дрессель, Альфонс (1900—1955) — немецкий дирижёр.
 Дрессель, Андреас (род. 1975) — немецкий политик.
 Дрессель, Биргит (1960—1987) — немецкая спортсменка-семиборка.
 Дрессель, Вальтрауд (Валли) (1893—?) — немецкая пловчиха.
 Дрессель, Вернер (род. 1958) — немецкий футболист и тренер.
 Дрессель, Генрих (1845—1920) — немецкий археолог и нумизмат.
 Дрессель, Делверн — американский игрок в лакросс.
 Дрессель, Джеймс (1943—1992) — американский сенатор от штата Мичиган.
 Дрессел, Калеб (род. 1996) — американский пловец.
 Дрессель, Карл-Христиан (род. 1970) — немецкий политик.
 Дрессель, Крис (род. 1961) — американский игрок в американский футбол.
 Дрессель, Фриц (1896-1933) — баварский политик.
 Дрессель, Шелби (род. 1990) — американская певица в стиле кантри.
 Дрессель, Эрвин (1909—1972) — немецкий пианист и композитор.